Tongcheng (桐城) est une ville de la province de l'Anhui en Chine ;
 Le xian de Tongcheng (通城) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine.